Pabón puede referirse a:

Hipólito Unánue y Pabón, científico y político peruano.
José Manuel Pabón y Suárez de Urbina, helenista español.
Jesús Pabón y Suárez de Urbina, político, periodista e historiador español, hermano del anterior.
Benito Pabón y Suárez de Urbina, abogado y político español, hermano de los dos anteriores.
Rafael Pabón, militar boliviano.
Juan Manuel Albendea Pabón político español.
Rosemberg Pabón, político y exguerrillero colombiano.
Dorlan Pabón, futbolista colombiano.